Число Люка — Кармайкла — это положительное составное число n, такое, что
 если p является простым делителем числа n, то p + 1 является делителем n + 1;
 n нечётно и свободно от квадратов.
Первое условие похоже на условие Корсельта для чисел Кармайкла, в котором -1 заменено на +1. Второе условие исключает из рассмотрения некоторые тривиальные случаи, подобные кубу простых чисел, такие как 8 или 27 (поскольку n3 + 1 = (n + 1)(n2 − n + 1) всегда делится на  n + 1).

Числа названы именами Эдуарда Люка и Роберта Кармайкла.

Свойства 
Наименьшим числом Люка — Кармайкла является 399 = 3 × 7 × 19. Легко проверить, что 3+1, 7+1 и 19+1 являются делителями 399+1 = 400.

Наименьшим числом Люка — Кармайкла с 5 делителями является число 588455 = 5 × 7 × 17 × 23 × 43.

Неизвестно, является ли какое-либо число Люка — Кармайкла также числом Кармайкла.

Список чисел Люка — Кармайкла 
Некоторые числа Люка — Кармайкла () перечислены ниже  вместе с их простыми делителями.

Литература

 
 

Целочисленные последовательности